Ма́йке Бе́ер (; ) — немецкая кёрлингистка.

Играет на позициях первого и второго.

В составе женской сборной Германии участвовала в нескольких  и .

Достижения 
 : серебро (, ).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её старшая сестра Клаудиа Беер — тоже кёрлингистка, они многократно играли в одной команде.

Примечания

Ссылки 
 Eye Opener, Issue 5, March 23, 2016 — 2016 Ford World Women’s Curling Championship (см. стр. 5) (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии